Дикс — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Дикс, Вильям Чаттертон (1837—1898) — английский автор религиозных гимнов и рождественских песен.
 Дикс, Джон Адамс (1798—1879) — американский государственный деятель.
 Дикс, Доротея Линда (1802—1887) — американка, борец за права душевнобольных.
 Дикс, Отто (1891—1969) — немецкий художник.
 Дикс, Ричард (1893—1949) — американский актёр.
 Дикс, Уолтер (род. 1986) — американский спринтер.
 Дикс, Юлаби (1878—1961) — американская художница.

Топоним 
 Дикс — коммуна в Австрии, в федеральной земле Каринтия.
 Дикс — река в штате Кентукки, США, приток реки Кентукки.

См. также 
 Otto Dix — российская дарк-вейв группа
 Диксвилл
 Дикси
 Диксон